Лу́жа — лимноним в России:
 Лужа — озеро в Холмогорском районе Архангельской области, у деревни Погост.
 Лужа — озеро в Марьинской волости в Струго-Красненском районе Псковской области, в 1,5 км к северо-востоку от дер. Деева Горка, вблизи от горы Воробьёва
 Лужа — озеро в Валдайском районе Новгородской области, у д. Большое Замошье.
 Литература 
 Ефимов А. Н., Фёдоров А. И. Статистическо-географический словарь Струго-Красненского района Псковской области // Авт.-сост.: А. Н. Ефимов, А. И. Фёдоров. — Струги Красные, 2015. — 440 с.: ил. (с дополнениями). С. 288